Фофоново — название населённых пунктов в России:

 Фофоново — село в Кабанском районе Бурятии.
 Фофоново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Фофоново — деревня в Максатихинском районе Тверской области.